G-фактор Ланде - Гіромагнітне співвідношення — коефіцієнт пропорційності між магнітним дипольним моментом і моментом кількості руху частинки.
 G-фактор — множник, який пов'язує між собою гіромагнітне співвідношення частинки із класичним значенням гіромагнітного співвідношення: : .